Wesslén är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arne Wesslén (1924–2001), svensk geolog och ämbetsman
 Stig Wesslén (1902–1987),	svensk författare, fotograf och regissör
 Tore Wesslén (1922–1979), svensk medicinare
 Ulf Wesslén (1927–2009), svensk kompositör och organist